Laser – generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej
 Laser – monotypowa klasa niewielkich jachtów
 Laser 128 – mikrokomputer zgodny z Apple IIe.
 Laser Disc – pierwszy komercyjnie dostępny dysk optyczny
 Laser Squad – wczesna strategiczna gra komputerowa
 laser (Laser) – nazwa zwyczajowa i naukowa rodzaju roślin z rodziny selerowatych

Zobacz też 
 AS30L Laser – francuski kierowany pocisk rakietowy powietrze-ziemia, naprowadzany laserowo.
 :Kategoria:Lasery – kategoria skupiająca wszystkie rodzaje laserów